Pseudotrachya är ett släkte av svampdjur. Pseudotrachya ingår i familjen Polymastiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Pseudotrachya